Maoristolus är ett släkte av insekter. Maoristolus ingår i familjen Aenictopecheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Maoristolus